Аријас има више значења:

 Аријас (Комонфорт), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Аријас (Алфахајукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику